Kearny kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kearny (Arizona)
Kearny (New Jersey)